Die Liste der Mitglieder des 9. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 9. Wahlperiode  (1978–1982) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Für die Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Albrecht III.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Heinz Müller (CDU)
 Vizepräsidenten
 Heinrich Warnecke (CDU)
 Helmuth Bosse (SPD)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 4. Juni 1978 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 9. Wahlperiode
 10